Олимпи́йский проспе́кт — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Олимпийский проспект — проспект в Москве.
 Олимпийский проспект — проспект в Мытищах.
 Олимпийский проспект — проспект в федеральной территории «Сириус».

См. также 
 Олимпийская улица